Kleiber:
 Carlos Kleiber
 Erich Kleiber
 Stanislava Kleiber, née Brezovar